Ayersacarus är ett släkte av spindeldjur. Ayersacarus ingår i familjen Dermanyssidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Ayersacarus